Carlile est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Prénom 
Carlile est un prénom notamment porté par :
 Carlile Aylmer Macartney (1895-1978), historien, journaliste et diplomate britannique.

Patronyme 

 Anne Jane Carlile (1775-1864), philanthrope et pionnière de la tempérance irlandaise ;
 Brandi Carlile (née en 1981), chanteuse et auteure-compositrice américaine ;
 Joan Carlile (vers 1606-1679), peintre portraitiste anglaise ;
 Richard Carlile (1790-1843), éditeur et écrivain radical anglais.

Patronyme anglais